Le nevi del Chilimangiaro (The Snows of Kilimanjaro) – racconto del 1936 di Ernest Hemingway
Le nevi del Chilimangiaro (The Snows of Kilimanjaro) – film del 1952 diretto da Henry King e tratto dall'omonimo libro di Ernest Hemingway
The Snows of Kilimanjaro – film tv statunitense del 1960 diretto da John Frankenheimer

Pagine correlate
 Le nevi del Chilimangiaro